„Zilahi” se poate referi la:
 Zilahi László (n. 1939), jurnalist din România
 Lajos Zilahy (1891–1974), autor maghiar
 Péter Zilahy (n. 1970), autor și fotograf maghiar